Поля́рная звезда́ может означать:

 Полярная звезда — звезда в созвездии Малой Медведицы, ближайшая к Северному полюсу мира среди ярких звёзд.

Корабли и суда 
 «Полярная звезда» — парусная шхуна Беломорской флотилии России 1844 года постройки.
 «Полярная звезда» — парусная шхуна Беломорской флотилии России 1862 года постройки.
 «Полярная звезда» — императорская яхта.
 «Полярная звезда» — полупогружная плавучая буровая платформа газового концерна «Газпром».

Периодические и продолжающиеся издания 
«Полярная звезда» — название нескольких периодических изданий, выходивших в России и за рубежом в XIX—XXI веке:
 «Полярная звезда» — литературный альманах, издававшийся К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым-Марлинским в Санкт-Петербурге в 1822—1825 годах.
 «Полярная звезда» — литературно-политический альманах, издававшийся А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым в 1855—1868 годах.
 «Полярная звезда» — литературный альманах, изданный Иваном Глухарёвым в Москве в 1832 году.
 «Полярная звезда» — литературно-исторический журнал, выходивший в Санкт-Петербурге под редакцией графа Е. А. Салиаса в 1881 году.
 «Полярная Звезда» — еженедельный журнал, выходивший под ред. П. Струве с 15 (28) декабря 1905 г. по 19 марта (1 апреля) 1906.
 «Полярная звезда» — журнал Союза писателей Якутии, издаётся с 1956 года. 
«Компас — Полярная Звезда» (Northstar Compass) — ежемесячный журнал, выходивший в Торонто (Канада) в 1991-2017 гг. под редакцией Майкла Лукаса, орган Международного совета за дружбу и солидарность с советским народом.

Военное дело 
 Операция «Полярная звезда» — неудавшийся план разгрома немецкой группы армий «Север» в марте 1943 года.
 «Полярная звезда» — военный городок МО РФ на острове Врангеля.

В геральдике 
 «Полярная Звезда» — орден, высшая награда Якутии.
 Орден Полярной звезды — орден в Монголии.
 Орден Полярной звезды — орден гражданских заслуг Швеции.

Другие значения 
 «Полярная звезда» — издательство в СССР.
 «Полярная звезда» — название нескольких масонских лож.
 «Полярная звезда» — один из знаменитых алмазов.
 Полярная звезда — вымышленный персонаж, один из супергероев комиксов издательства Marvel Comics.
 «Полярная звезда» () — британский телесериал в жанре подростковой драмы.
 «Полярная звезда» — рассказ Г. Ф. Лавкрафта (в другом переводе выходил также под названием «Полярис»).
 Шахта «Полярная звезда» («Нордштерн», ) — недействующая каменноугольная шахта в Германии (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).
 Полярная Звезда — посёлок в Теньгушевском районе Мордовии.
 Полярная Звезда — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.
 Красная Полярная Звезда — прежнее название деревни Коломцы (Псковская область).

См. также 
 Полярис (значения)
 Polaris
 Поларис

Примечания